Hetemaj ist der Familienname folgender Personen:

 Mehdi Hetemaj (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Mehmet Hetemaj (* 1987), finnischer Fußballspieler
 Përparim Hetemaj (* 1986), finnischer Fußballspieler